Historyczne dane dotyczące liczby i składu etnicznego ludności Piły

Wykres zmian liczby ludności

Powierzchnia Piły 
 1914 – 77 km²
 1995 – 102,73 km²
 1996 – 102,71 km²
 2006 – 102,68 km²

Przypisy

Bibliografia 
 Piła, zarys dziejów, Z. Boras, Z. Dworecki
 Geschichte der Stadt Schneidemühl, K. Boese
 Grenz- und Regierungsstadt Schneidemühl, E. Lange
 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 1995-2006 Bank danych regionalnych GUS

Piła
Piła